Il doppio del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniele Bracciali e Vincenzo Santopadre che hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Potito Starace 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Hernández /  Juan Albert Viloca (semifinali)
 Manuel Jorquera /  Diego Moyano (primo turno)

 Leonardo Olguín /  Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2003